Il n'est jamais trop tard () est un film italien de Filippo Walter Ratti, sorti en 1953 ;  
 Il n'est jamais trop tard (Larry Crowne) est un film américain de Tom Hanks, sorti en 2011.